Flitun kan syfta på följande platser:

Finland 

 Flitun, Raseborg, Nyland, 
 Flitun (vid Gäddbergsö, Lovisa), Nyland, 
 Flitun (vid Vahterpää, Lovisa), Nyland,

Se även
Skitun
Flutun

Robotskapade Finlandförgreningar